Сара Еррані і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але цього разу Пеннетта вирішила не брати участі.Еррані грала в парі з Робертою Вінчі, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ваня Кінґ і Ярослава Шведова. Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова виграли титул, перемігши у фіналі Кінґ і Шведову з рахунком 3–6, 6–3, [10–6].

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Шувей А Медіна Гаррігес
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Пірс Л Робсон
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=[6]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Янс ІР Олару| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[10]| RD1-seed05=3
| RD1-team05= А Кудрявцева А Родіонова
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[11]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Борвелл Р Копс-Джонс
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=[9]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т Пучек І Шенолу
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=61
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М Кондратьєва В Угліржова
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= С Лефевр М-Е Пеллетьє
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Цінк А Парра Сантонха
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Декмеєре Р Заламеда
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= В Кінґ Я Шведова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т Малек А Петкович
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Еррані Р Вінчі
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С Арвідссон А Рус
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М Кириленко О Весніна
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Посилання 
 Main Draw 

UNICEF Open, жінки, парний розряд
2010